Stabilisator har flere betydninger:
 Stabilisator (apparat) − et apparat, der holder et legeme (for eksempel et fly) i ligevægtsstilling.
 Stabilisator (tilsætning) − et tilsætningsstof, der hindrer, at en levnedsmiddelblanding, for eksempel mayonnaise skiller.

Kilder/henvisninger 
Lexopen